Cupcea:
 Pimen Cupcea
 Valeriu Cupcea

Nume de familie românești